Union démocratique peut désigner :
 Argentine : Union démocratique ;
 Belgique : Union démocratique belge ;
 Bosnie-Herzégovine : 
 Union démocratique croate de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Union démocratique
 Cameroun : Union démocratique du Cameroun ;
 Comores : Union démocratique des Comores
 Côte d'Ivoire : Union démocratique de Côte d'Ivoire ;
 Croatie : Union démocratique croate ;
 Djibouti :
 Union démocratique afar ;
 Union démocratique issa.
 Espagne : 
 Union démocratique de Catalogne ;
 Union démocratique espagnole ;
 Union démocratique du Pays valencien.
 France : 
 Union démocratique, groupe parlementaire en France,
 Union démocratique bretonne en Bretagne ;
 Union démocratique en Nouvelle-Calédonie.
 Israël : Union démocratique ;
 Italie : Union démocratique ;
 Mali : Union démocratique du peuple malien ;
 Maroc : Union démocratique ;
 Macédoine du Nord : Union démocratique ;
 Palestine : Union démocratique palestinienne ;
 Pologne : Union démocratique ;
 Russie : Union démocratique
 Sénégal : 
 Union démocratique sénégalaise, actif de 1946 à 1956 ;
 Union démocratique sénégalaise/Rénovation, fondé en 1985.
 Serbie : 
 Union démocratique bosniaque ;
 Union démocratique de Serbie.
 Seychelles : Union démocratique seychelloise ;
 Tchad : Union démocratique tchadienne ;
 Timor oriental : Union démocratique timoraise.

Voir aussi